gmina Gródek – dawna gmina wiejska, w powiecie bobrujskim, w guberni mińskiej
 gmina Gródek – dawna gmina wiejska, w powiecie kowelskim, województwie wołyńskim
 gmina Gródek – dawna gmina wiejska, w powiecie cieszyńskim zachodnim, województwie śląskim
 gmina Gródek – dawna gmina wiejska, w powiecie wilejskim/mołodeczańskim, województwie nowogródzkim/Ziemia Wileńska/województwie wileńskim

Zobacz też 
 Gródek (gmina)
 gmina Gródek Jagielloński
 gmina Gródek Ostroszycki
 gmina Gródek Siemkowski
 gmina Kobyle-Gródek